Декомпре́ссия:
 Декомпрессия в подводном плавании и водолазных спусках.
 Декомпрессия в медицине.
 Декомпрессия в физике.
 «Декомпрессия» — эпизод в сериале «За гранью возможного».
 Неконтролируемая декомпрессия — аварийное падение давления воздуха в закрытом объёме, например вследствие разгерметизации салона самолёта.